Казачья улица — название улиц в различных населённых пунктах бывшего Союза ССР, России, Казакстане и Украине:

Россия 
 Казачья улица — улица в Анапе.
 Казачья улица — улица в Астрахани.
 Казачья улица — упразднённая улица в Брянске.
 Казачья улица — улица в Волгограде.
 Казачья улица — улица в Воронеже.
 Казачья улица — улица в Краснодаре.
 Казачья улица — улица в Красноярске.
 Казачья улица — улица в Невинномысске.
 Казачья улица — улица в Новочеркасске.
 Казачья улица — до 1975 года название улицы Веры Горбачёвой в Ртищеве.
 Казачья улица — улица в Самаре.
 Казачья улица — бывшее название улицы Бехтерева (1912—1957) в Санкт-Петербурге.
 Казачья улица — улица в Ставрополе.
 Казачья улица — улица в Чите.
 Казачья улица — улица в Севастополе.

Казахстан 
 Казачья улица — бывшее название улицы Григория Потанина в городе Алма-Аты.

Украина 
 Казачья улица — улица в городе Запорожье.

См. также 
 Большая Казачья улица — улица в Саратове.
 улица Казачья Гора — улица в Хабаровске.
 Казачий переулок
 Казацкая улица
 Казачий мост
 Улица Червонного Казачества